La formula molecolare C6H12N4 può indicare:
 Esametilentetrammina
 Urotropina

Formule molecolari